Antônio Mário de Paula Ferreira Ielo (Casa Branca, 26 de setembro de 1960) é um engenheiro cartógrafo, arquiteto e político brasileiro. Foi prefeito do município de Botucatu nas gestões 2001-2004 e 2005-2008. Foi candidato pelo Partido dos Trabalhadores (PT).

Biografia 
Em sua gestão como prefeito, investiu na valorização da mão-de-obra local e de artistas da região, para os quais estátuas foram construídas.

Em 2012, concorreu a prefeitura botucatuense angariando 27.531 votos, porém foi superado por João Cury (PSDB).

No ano de 2016, desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores (PT) e migrou para o Partido Democrático Trabalhista (PDT). No mesmo ano, concorreu ao cargo de prefeito de Botucatu, porém foi derrotado para o tucano Mário Pardini (PSDB).

Em 2020, novamente concorreu ao cargo de prefeito em Botucatu. Foi novamente derrotado pelo tucano Mário Pardini. Ielo angariou 5.098 votos, sendo o segundo colocado da eleição totalizando 7,45% dos votos.

No ano de 2022, anunciou sua candidatura ao cargo de Deputado federal por São Paulo. No pleito, obteve 5.796 votos, não obtendo êxito na disputa pelo cargo.

Desempenho eleitoral

Ligações externas
Página do prefeito de Botucatu

Naturais de Casa Branca (São Paulo)
Prefeitos de Botucatu
Arquitetos do estado de São Paulo
Membros do Partido dos Trabalhadores
Membros do Partido Democrático Trabalhista
Política de Botucatu